The Bottle – film del 1915 diretto da Cecil M. Hepworth
 The Bottle – film del 2011 diretto da Thomas Laurance
 The Bottle – film del 2012 diretto da Ken Rhodes